conocida bajo su apodo, , es un personaje ficticio femenino de origen Monegasco de la saga de Videojuegos del género de lucha , desarrollado por Namco. 

El personaje se inspira en el arquetipo de una artista adolescente situada entre España y Francia. 

Es la hija mimada de un Multimillonario magnate del petróleo monegasco, y lleva una vida lujosa. Lili debutó en Tekken 5: Dark Resurrection y su presencia se hace habitual en juegos como Tekken 6, Tekken 6: Bloodline Rebellion, Queen's Gate: Spiral Chaos, Street Fighter X Tekken, Tekken Tag Tournament 2, Tekken 3D Prime Edition, Tekken Card Tournament y Tekken 7.

Análisis del personaje 
Lili es una chica hermosa y esbelta que lucha para mantener feliz a su padre multimillonario. Dispone de gran agilidad y destreza cuerpo a cuerpo.

Apariencia y trajes 
Lili es una adolescente monegasca de pelo largo, color rubio platino y de flequillo recortado que cubre su frente. Como la mayoría de los personajes, Lili tiene más de un traje, los cuales son:

 Un conjunto informal o deportivo de color plateado de uso para los combates.
 Un traje formal de estilo victoriano que sus colores por defecto son el blanco y el rojo, haciendo así un homenaje a la bandera de su país de origen, Mónaco.
 Un traje extra que al igual que a otros pocos personajes de la saga se le añadió en la versión de consola Tekken 6. El traje es más bien un vestido de novia, pero diferente a uno clásico, ya que es muy atrevido. No obstante, sí incluye el velo.

Estilo de lucha 
Lucha callejera. Su estilo de lucha es sumamente diferente al de cualquier otro personaje, con su propio arsenal de movimientos basados en giros, volteretas, cartwheels y algunos puños(con muchos movimientos de ballet y gimnasia artística y rítmica). Es un personaje cuyo estilo de lucha, al ser de fácil uso, lo hace ideal para principiantes o expertos.

Poses

Historia 
Lili quiere mucho a su padre. Por ello, él es el motivo principal por el que entra en el torneo.

Lili se apunta al Torneo del Rey del Puño de Hierro principalmente para acabar con las disputas comerciales entre la empresa de su padre, Rochefort Enterprises y Mishima Zaibatsu sin atenderse a las consecuencias.

Tekken 5: Dark Resurrection

Prólogo 
Lili es la hija única de un magnate del petróleo residente en Mónaco. Hace cuatro años, al tener 12 años, fue raptada por un grupo de secuestradores para pedir un rescate por ella, Lili inconscientemente luchó violentamente para liberarse, e inesperadamente acabó con uno de sus secuestradores. En ese momento, le empezó a gustar la lucha. Sin embargo, en el fondo, Lili es una buena chica.

Ella deseaba solo el orgullo de su padre, pero sabía que él era muy pacífico. Preocupada por su situación, ella se dijo, "No quiero contrariar a mi padre... pero también deseo luchar". Su deseo de luchar no podía ser controlado, y por esa razón, ella usó el jet privado de su familia para viajar al exterior y participar en los torneos mundiales de pelea callejera, que los disfrutó inmensamente. Esto fue hecho bajo la excusa de unas vacaciones.

Un día, después de derrotar a un oponente en San Francisco, ella adquirió una invitación para el 5º Torneo del Rey del Puño de Hierro. Lili notó que el patrocinador del torneo, Mishima Zaibatsu, había causado a su padre muchos problemas en el pasado. Mishima Zaibatsu que era un activo potencial útil a su padre, ella se determinó a participar en el torneo y ganar para poner fin a los problemas del negocio de su padre.

Epílogo 
Lili gana el torneo y junto con Sebastian celebran su victoria sobre los Mishima. Sebastian llora emocionado y Lili estalla en risas al pensar lo contento que se pondrá su padre cuando sepa de la caída de Mishima Zaibatsu.

Mientras tanto, el chofer de Lili, esperando en una limusina, enciende una televisión que hay incorporada dentro de la misma, descubriendo que Rochefort Enterprises se ha declarado en bancarrota después de que un principal comerciante socio, el Mishima Zaibatsu, colapse. El chofer, visiblemente impactado por esto, huye de la limusina, con miedo a la reacción de Lili ante esta noticia.

Tekken 6 - Tekken 6: Bloodline Rebellion

Prólogo 
Lili se unió al 5º Torneo del Rey del Puño de Hierro a escondidas de su padre y posteriormente fue derrotada por Asuka Kazama. Desafortunadamente, su padre descubrió la participación de Lili en el torneo y le prohibió salir de su casa hasta nuevo aviso. Como resultado de ello, Lili no pudo vengarse de Asuka. 

Tras un tiempo, el campo petrolífero del padre de Lili fue tomado por Mishima Zaibatsu. Su empresa cayó en el desprestigio y sus acciones cayeron en picado. Preocupada por el bienestar de su padre, Lili buscaba una manera de aliviar la ansiedad de su padre. Así decidió recuperar el campo petrolífero que Mishima Zaibatsu arrebató a su padre. Fue entonces cuando Mishima Zaibatsu anunció el 6º Torneo del Rey del Puño de Hierro: una excelente oportunidad para recuperar el campo petrolífero. Así que Lili entra en el torneo para salvar a su padre.

Epílogo 
Asuka Kazama va a toda velocidad para no llegar tarde su primer día de instituto. En un instante, aparece una limusina blanca brillante y hace que Asuka se asuste y que tuviera un aterrizaje forzoso, haciendo que su almuerzo cayera en el asfalto. En ese momento, se fija en la persona que le ha derribado el almuerzo, y se da cuenta de que había sido Lili. Lili sale de la limusina y Asuka, muy enojada, ataca a Lili. Lili y Asuka acaban combatiendo y Sebastian (el mayordomo de Lili) dicta que Asuka y Lili ya están haciendo amigas.

Tekken 7

Prólogo 
Lili entró nuevamente al Torneo del Rey del Puño de Hierro, esta vez sin avisarle a su padre. Ahí está, sonriente mientras una rugiente afición la observaba hasta que su oponente entró a la Arena. Lili estaba preparada para pelear contra Asuka Kazama, a quien personalmente considera su gran archirrival desde hace muchos años. Si Lili vio la expresión de molestia en el rostro de Asuka, ni siquiera lo notó; simplemente caminó de forma elegante hacia el centro del ring como si fuera la dueña de éste, mientras agradecía a la Diosa Fortuna por haberle concedido la oportunidad de luchar contra su rival.

Epílogo 
Lili finalmente logra derrotar a Asuka. Mientras Asuka se rendía y reconocía su derrota, Lili le propina una fuerte bofetada a su rival, botándola al suelo. Enojada, Asuka le exige explicaciones a Lili por lo sucedido, pero ésta le responde que lo hizo de broma, diciéndole «te lo merecías por ser tan... tú». Lili se retira de la Arena riéndose de su rival mientras Asuka, aún furiosa, la persigue con la intención de devolverle el golpe.

Curiosidades 
 Apareció de personaje invitada en Queen's Gate Spiral Chaos y Digimon World Re:Digitize.

 Es el personaje femenino más alto (por ahora) en toda la franquicia Tekken, midiendo 1.76cm el Segundo es Anna Williams con 1.74cm

 Es el primer y posiblemente único personaje de origen monegasco en aparecer en un videojuego.

Referencias

Enlaces externos 
 Prólogo y epílogo de Lili en Tekken 5: Dark Resurrection
 Interludios de Lili en Tekken 5: Dark Resurrection
 Epílogo de Lili en Tekken 6

Personajes de Tekken
Personajes adolescentes de videojuegos
Personajes femeninos en videojuegos
Monegascos ficticios